Le championnat du Brésil de football 1975 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue au S.C. Internacional.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Deuxième phase

Groupe des vainqueurs

Groupe A

Groupe B

Groupe des perdants

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Troisième phase

Groupe A

Groupe B

Demi-finales 
 Fluminense 0-2 Internacional
 Santa Cruz 2-3 Cruzeiro

Finale 
 Internacional 1-0 Cruzeiro
Internacional remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1975
Brésil
1975 au Brésil